La Reine blanche peut faire référence à :
 Reine blanche, le surnom donné aux veuves des rois de France ;
 Dans l'univers des X-Men, le personnage d'Emma Frost, aussi surnommée la « Reine blanche » ;
 La Reine blanche, une pièce de théâtre de Barillet et Gredy créée en 1953 ;
 La Reine blanche, un film français de Jean-Loup Hubert, sorti en 1991 ;
 La , une corvette cuirassée française de la classe Alma en service entre 1860 et 1893 ; 
 le théâtre de la Reine blanche, une salle de spectacle dans le  de Paris ;
 la rue de la Reine-Blanche, une voie publique du  arrondissement de Paris ;
 l'Îlot de la Reine Blanche, un ensemble de bâtiments du  arrondissement de Paris ;
 la Reine blanche est la sœur de la Reine rouge dans le roman De l'autre côté du miroir de Lewis Carroll.
 La Reine Blanche, un tableau d'Albert Edelfelt de 1877.